I landskapet Småland finns 67 kända fornborgar registrerade i FMIS. Majoriteten av dessa ligger i det gamla smålandet Tjust som har över trettio kända. Så sent som år 2010 upptäcktes ännu en i Casimirsborg söder om Gamleby i nuvarande Västerviks kommun.
I den del av Småland som ingår i Kalmar län finns hela 62 registrerade fornborgar, medan det i Jönköpings län totalt finns 3 registrerade. I Kronobergs län finns 2 registrerade fornborgar, båda ligger i det gamla smålandet Värend.

Lista över fornborgarna 

Lista över de 73 fornborgar i Småland som upptas i Fornminnesregistret.

Noter

Källor 
 Två fornborgar i Värend av Albert Vejde i Årsbok (Hyltén Cavalliusföreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård). - 1940, s. 185-203
 Fornminnesregistret, Riksantikvarieämbetet

 
Fornborgar i Sverige